Кубок Кезеной-Ам — ежегодная международная регата, проходящая в Чечне на озере Кезенойам с 2017 года. Регата занесена в Книгу рекордов России как самая высокогорная в Евразии и одна из самых высокогорных в мире — озеро расположено на высоте 1866 метров над уровнем моря. В соревнованиях участвуют яхты класса SB20.

История

2017 год 
Первая регата прошла 6-8 июля. Призовой фонд составлял 2,7 млн рублей. В соревнования участвовали около 19 команд из 8 стран мира, в том числе из США и Новой Зеландии. Победители:
 Команда «ArtTube» (шкипер Александр Божко, Россия);
 Команда «Четыре ветра» (шкипер Леонид Клепиков, Россия);
 Команда «Сирены» (шкипер Татьяна Ларцева, Чечня).

2019 год 
В соревнованиях участвовали 19 команд из Германии, Италии, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и России. Победители:
 Команда «ArtTube» (шкипер Игорь Лисовенко, Россия);
 Команда «Ахмат» (шкипер Александр Божко, Россия);
 Команда Валентина Уваркина.

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные спортивные соревнования в Чечне
Регаты
Соревнования по парусному спорту в России
Появились в 2017 году в России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2017 года
2017 год в Чечне
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса